1-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 11 по 13 марта 1966 года. Победу одержал итальянский велогонщик Дино Зандегу.

Маршрут 
Гонка состояла из 3 этапов общей протяженностью 603,5 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1966 на FirstCycling

1966 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1966 году
Март 1966 года